Karlgren est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1882–1973), linguiste suédois ;
 Bernhard Karlgren (1889–1978), linguiste suédois ;
  (1889–1967), architecte suédois ;
  (1933–1996), linguiste suédois ;
  (1897–1978), juriste suédois.

Notes et références 

sv:Karlgren